Unduloribates är ett släkte av kvalster. Unduloribates ingår i familjen Unduloribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Unduloribates